Чемпионат Австрии по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди австрийских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Первый чемпионат был проведён в Вене в 1898 году. В тот год состязались спортсмены лишь в мужском одиночном катании, а женщины получили право на участие в 1913 году. С 1938 года по 1945 год чемпионаты не проводились из-за аннексии Австрии нацистской Германией. Вместо них в 1938—1943 годах проводились чемпионаты Восточной марки (Остмарк). В 1944 и 1945 годах их совсем не проводили.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 * чемпионаты «Ostmark» вместо чемпионатов Австрии

Ссылки 
 Результаты 2012 года
 Результаты 2011 года
 Результаты 2010 года
 Результаты 2009 года
 Результаты 2008 года

Фигурное катание в Австрии
Австрия
Чемпионаты Австрии